Carlo Amedeo di Savoia-Nemours (1624-1652) – nobile francese, sesto duca di Nemours
 Carlo Emanuele di Savoia-Nemours (1567-1595) – nobile francese, terzo duca di Nemours